

Тойсі — село, Батиревський район, Чувашія
 Тойсі — село, Цівільський район, Чувашія

Див. також 
 Другі Тойзі
 Перші Тойсі
 Старі Тойсі
 Тойсі-Паразусі
 Тувсі